Windows NT 6.3 kan verwijzen naar vier versies van Microsoft Windows:
 Windows 8.1
 Windows RT 8.1
 Windows Phone 8.1
 Windows Server 2012 R2